Pərioğlular – centro abitato del distretto di Ağcabədi, in Azerbaigian
 Pərioğlular – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian